Бои без правил:
 Бой без правил (фильм) — фильм 2009 года.
 Бои без правил — фильм 2017 года.
 Бои без правил — песня группы «Ария».